El término Ágreda puede hacer referencia a:

Geografía 
Ágreda,  municipio y villa española de la provincia de Soria, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España.
Tierra de Ágreda es una comarca de la provincia de Soria (Castilla y León, España) con la villa de Ágreda como centro comarcal.
Cueva de Ágreda es un municipio de la provincia de Soria, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España.

Personas 
Diego Ágreda y Vargas (Madrid, ¿1591? - íd, d. 1639), escritor y militar español del Siglo de Oro.
José Luis Ágreda (Sevilla, 1971), historietista español.
María Jesús de Ágreda, (2 de abril de 1602 - 24 de mayo de 1665), fue abadesa en Ágreda y consejera de Felipe IV.
 Sebastián Ágreda (La Paz, 1795) fue un político boliviano.
Federico Ágreda, dj venezolano.